Baensch ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Baensch (1857–1939), US-amerikanischer Politiker
 Friedrich August Emil Baensch (1817–1887), deutscher Verleger
 Friedrich Robert Emanuel Baensch (1857–1928), deutscher Verleger
 Hans A. Baensch (1941–2016), deutscher Buchautor, Verleger und Aquarianer
 Heinrich Baensch (1830–1911), Gründer der Lettiner Porzellanfabrik bei Halle (Saale)
 Johannes Baensch-Drugulin (1858–1945), Buchdruckerei- und Schriftgießereibesitzer

 Ron Baensch (1939–2017), australischer Bahnradsportler
 Wilhelm von Baensch (1828–1899), Verlagsbuchhändler und Druckereibesitzer in Leipzig und Dresden 
 Willy Baensch (1893–1972), deutsch-amerikanischer Mediziner und Chirurg

Siehe auch:
 Bänsch
 Baentsch
 Bensch
 Banz